Guttorm Toresson kan syfta på:

Personer
Guttorm Toresson (kluven sköld), svensk frälseman,  gift med Inga Gregersdotter (Malstaätten), dotter till Gregers Johansson (Malstaätten)
Guttorm Toresson (1100-talet), far till norska drottningen på 1100-talet Ingebjørg Guttormsdatter, gift med kung Öystein Magnusson.